Patrick Raynal (1926-2010), humoriste français ;
 Patrick Raynal (1951-), acteur français ;
 Patrick Raynal (1946-), écrivain, éditeur, scénariste, traducteur et journaliste français.